Libertad kan syfta på följande:
 Libertad (album), album med den amerikanska gruppen Velvet Revolver
 Club Libertad, sportklubb från Asunción, Paraguay

Geografi

Antarktis 

 Libertad (ö),

Argentina 

 Libertad kommun, Argentina, Chaco, 
 Libertad, Buenos Aires, 
 Libertad, Corrientes,

Mexiko 

 Libertad, Tabasco, 
 Libertad, Veracruz, Perote, 
 La Libertad, Nayarit, San Blas, 
 Libertad, Sinaloa, Culiacán, 
 Libertad, Baja California, Tecate, 
 Libertad, Villa Comaltitlán, 
 Libertad, Unión Juárez,

Nicaragua 

 La Libertad, Nicaragua, kommun, Chontales,

Peru 

 La Libertad, region, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Peruförgreningar